

Le mot Diana peut désigner :
 Diana, un prénom d'origine latine (déesse de la chasse, voir Diane (mythologie)). Il se rencontre dans les sociétés ayant été influencées par Rome. On le rencontre aussi bien dans les sociétés hispaniques, italiennes, portugaises que britanniques, germaniques, tchèques. Il se rencontre en français sous sa variante Diane ;
 Diana Spencer (princesse Diana ou « Lady Di »), la première épouse de Charles de Galles ;
 Diana, une variété de cépage ;
 Diana, un appareil photographique bon marché en matière plastique de fabrication chinoise (voir l'article lomographie) ;
 Diana, un tableau à sujet mythologique réalisé par Simon Vouet en 1637 ;
 Diana, siège titulaire en Algérie, du nom Diana Veteranorum ;
 Diana Holding, une entreprise marocaine spécialisée dans l'agroalimentaire ;
 Diana, une fresque de la Villa Arianna, conservée au musée archéologique national de Naples.

Nom de famille 
 Aimo Diana (1978 -), footballeur italien ;
 Camilla Diana (1990-), actrice italienne ;
  (1996-), acteur italien.

Toponyme 
 Diana, une commune du Burkina Faso.
 Diana, communauté non incorporée du comté d'Upshur, au Texas, aux États-Unis.
 Diana,  ville du comté de Lewis, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 , localité de Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
 Diana, une région du nord de Madagascar.
 Diana, un village polonais de la voïvodie de Silésie.

Navires 
 Diana, navire marchand à vapeur construit en 1823 ;
 Diana, croiseur de la Marine impériale de Russie puis de la Marine soviétique ;
 , frégate de la Marine impériale de Russie, sombre en baie de Suruga, en 1854 ;

Bande dessinée 
 Diana Sassé ou Diana, une scénariste et dessinatrice de bande dessinée ;
 Diana, le chat fidèle de l'héroïne Sailor Chibi Moon.

Cinéma et télévision 
 , une série télévisée de 1973 ;
 Diana, un téléfilm de 1981 ;
 Diana, un feuilleton télévisé de 1984 ;
 Diana, un film britanno-franco-belge de 2013.

Musique

Album 
 Diana, album de Diana Ross sorti en 1980.

Chansons

Chansons anglophones 
 Diana, une chanson de Paul Anka de 1957 ;
 Dirty Diana, une chanson de Michael Jackson de 1988 ;
 Diana, une chanson du groupe The Sounds de 2011 ;
 Diana, une chanson des One Direction de 2013.

Groupe 
 Diana Rising, un groupe de metalcore français, actif depuis 2012.

Autres 
 Diana, un personnage de League of Legends.

Voir aussi 
 La Diana, société historique et archéologique du Forez fondée par Victor de Persigny ;
 .